Верх-Ануйский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Быстроистокском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Ануйское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1274 человека, в том числе 602 мужчины и 672 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1227 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Верх-Ануйское,
 село Новосмоленка.

Примечания 

Муниципальные образования Быстроистокского района
Сельские поселения Алтайского края